Strongyli ( , dt. ‚die Runde‘) bezeichnet

 einige griechische Inseln
 der Südlichen Sporaden
 Strongyli (Megisti) bei Kastelorizo
 Strongyli (Nisyros) vor der Nordküste der Insel Nisyros
 ein unbewohntes Felseneiland vor der Nordostspitze der Insel Kasos
 eine unbewohnte Insel östlich von Chalki
 ein unbewohntes Felseneiland vor der Nordküste der Insel Leros
 ein unbewohntes Felseneiland vor der Nordküste der Insel Agathonisi
 der Kykladen
 Strongyli (Andiparos) eine unbewohnte Insel südwestlich von Andiparos
 eine unbewohnte Insel in der Inselgruppe der Makares in der Gemeinde Donousa, siehe Kleine Kykladen
 eine unbewohnte Insel südlich der Lichaden vor der Nordwestspitze der Insel Euböa
 einige griechische Siedlungen
 ein Dorf in der Gemeinde Amvrakikos, Präfektur Arta
 einen Gemeindeteil und ein Dorf in der Gemeinde Melities, Korfu
 ein Dorf im Gemeindeteil Agios Pandeleimon der Gemeinde Thinali, Korfu

In der altgriechischen Form Strongylē (Στρογγύλη) steht der Name für
 die Insel Stromboli

 Siehe auch

 Strongylis